Montag peut désigner :

Nom commun 
 Lundi en allemand ;

Patronyme 

 Heidi Montag (1986-), est une chanteuse américaine ;
 Holly Montag (1983-), est une personnalité de la télévision et musicienne américaine ;
 Jerzy Montag (1947-), est un homme politique allemand.

Titre 

 Montag, est un film réalisé par Ulrich Köhler sorti en 2006.